

Patronymie
 Jonathan Paul Arencibia (1986- ) est un receveur de baseball américain.
 Walter Arencibia (1967- ) est un grand maître cubain du jeu d'échecs.
 Rudy Lay Arencibia (1977- ) est un joueur et entraîneur cubain de football.
 Yordanis Arencibia (1980- ) est un judoka cubain.